William Cox  – atleta statunitense
William Cox  – politico australiano
William E. Cox  – politico statunitense
William Hopkinson Cox  – politico statunitense
William Ruffin Cox  – militare e politico statunitense
William Denton Cox  – marinaio e cameriere britannico
William "Billy" Cox  – musicista statunitense